Трентън може да се отнася за:

Градове над 50 000 жители 
 Трентън, град и столица на щата Ню Джърси в САЩ – най-големият Трентън;

По-малки градове 
 Трентън, град в щата Джорджия, САЩ;
 Трентън, град в щата Илинойс, САЩ;
 Трентън, град в щата Охайо, САЩ;
 Трентън, град в щата Тексас, САЩ;
 Трентън, град в щата Флорида, САЩ.